l'Armée de la Shenandoah peut se référer à deux armées, au cours de la Guerre de Sécession américaine :

L'Armée de la Shenandoah (Union) est l'une des armées de l'Union 

L'Armée de la Shenandoah (Confédérée) est l'une des  armées confédérées